Die Rumplhanni steht für:

 Die Rumplhanni (Film), deutscher Fernsehfilm von Rainer Wolffhardt (1981)
 Die Rumplhanni (Roman), Roman von Lena Christ (1916)